Bosznia-Hercegovina
Ravnica falu Prozor-Rama községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Ravnica falu Ribnik községben, Károlyváros megyében

 Szlovénia
Ravnica falu Nova Gorica községben, Goriška régióban
Ravnica falu Radovljica községben, Gorenjska régióban